Sezon (1939/1940) był 3. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Tytułu obroniła drużyna Fredrikstad FK. Rozgrywki zostały przerwane 9 kwietnia 1940 w wyniku okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej.

1. runda

Dystrykt I

Dystrykt II (Grupa A)

Dystrykt II (Grupa B)

Dystrykt III

Dystrykt IV (Grupa A)

Dystrykt IV (Grupa B)

Dystrykt V (Grupa A)

Dystrykt V (Grupa B)

Dystrykt VI

Dystrykt VII

Dystrykt VIII

2. runda 
Nie odbyła się.

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1939 w piłce nożnej
1940 w piłce nożnej
1939 w Europie
1940 w Norwegii